Калвиния () — город в Северо-Капской провинции ЮАР, экономический центр северо-запада мыса Доброй Надежды. Находится в 70 км к востоку от Нёвоудвиля, :af:Nieuwoudtville.

История 
Город основал в 1848 г. корнет А. ван Вейк и назвал в честь Ж. Кальвина. В течение многих лет Калвиния была единственным посёлком в этой местности. Во время ужина здесь собирались около 500 фургонов и повозок. В 1917 к посёлку была проложена железная дорога.

Экономика 
Калвиния является одним из важнейших центров производства шерсти в ЮАР.

Достопримечательности 
Местная синагога, построенная в стиле арт-деко, указывает на важную роль, которую ранее в этой местности играли еврейские поселенцы. В ней сейчас расположен Музей Калвинии. Также достопримечательностями являются Большой почтовый ящик и Дом Хантама.

Разное 
Астероид 1245, который 26 мая 1932 открыл южноафриканский астроном Сирил Джексон из Йоханнесбурга, получил в честь города название Калвиния.

Примечания

Литература 
 B.P.J. Erasmus. Op Pad in Suid-Afrika. 1995. ISBN 1-86842-026-4

Города ЮАР